Озу — многозначный термин.

 Озу, Адриен (1622—1691) — французский астроном.
 Озу, Полин (1775—1835) — французская художница.

 Озу — лунный ударный кратер на восточном крае диска видимой стороны Луны.
 ОЗУ — аббревиатура от оперативное запоминающее устройство.